Архи́пенко — українське прізвище.

Персоналії 
 Архипенко Василь Альбертович — український радянський легкоатлет, олімпійський медаліст.
 Архипенко Володимир Васильович — заслужений льотчик-випробувач СРСР.
 Архипенко Георгій Григорович — радянський танкіст, учасник Німецько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.
 Архипенко Євген Порфирович — український політичний і державний діяч, вчений-агроном, видавець.
 Архипенко Олександр Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Архипенко Олександр Порфирович — український та американський скульптор і художник, один із основоположників кубізму в скульптурі.
 Архипенко Федір Федорович — учасник Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Архипенки — село в Котельницькому районі Кіровської області.

Українські прізвища
Прізвища на -енко